Trek-Segafredo (UCI-kode: TFS) er et amerikansk professionelt cykelhold, der har kørt på UCI World Tour siden 2011-sæsonen. Holdet er sponsoreret af cykelfabrikanten Trek og kaffeproducenten Segafredo. 

Holdet blev dannet før 2011-sæsonen som Leopard-Trek, med brødrene Schleck og en del andre tidligere Team Saxo Bank-ryttere og ansatte i centrale roller. Holdet fik en hård start da Wouter Weylandt døde på en nedkørsel fra et bjerg på 3. etape af Giro d'Italia 2011, deres første Grand Tour.

Efter 2011-sæsonen overtog de sponsorerne RadioShack og Nissan, samt en del af rytterne fra Team RadioShack. 

Efter 2013-sæsonen skiftede holdet navn til Trek Factory Racing.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Luxembourg
Etableret i 2011